Venus Williams era la detentrice del titolo, ma ha deciso di partecipare al concomitante torneo di San Pietroburgo.

In finale Elina Svitolina ha sconfitto Peng Shuai con il punteggio di 6–3, 6–2.

Teste di serie 

  Elina Svitolina (campionessa)
  Samantha Stosur (quarti di finale)
  Caroline Garcia (secondo turno)
  Anastasija Sevastova (secondo turno)

  Kateřina Siniaková (secondo turno)
  Misaki Doi (quarti di finale)
  Shelby Rogers (secondo turno)
  Jelena Janković (primo turno)

Wild card 

  Lee Ya-hsuan (primo turno)
  Lucie Šafářová (semifinale)

 Samantha Stosur (quarti di finale)

Qualificate 

  Marina Eraković (primo turno)
  Lucie Hradecká (secondo turno)
  Ons Jabeur (quarti di finale)

 Dalila Jakupovič (secondo turno)
 Miyu Katō (primo turno)
 Aleksandra Krunić (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Taiwan Open 2017